Переможницями в парному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 2008 стали Бетані Маттек-Сендс і Владіміра Угліржова, у фіналі перемігши пару Вікторія Азаренко і Олена Весніна з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2008
Bausch and Lomb Championships